Латвійська футбольна вища ліга 2020 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона захистив клуб Рига.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати 
1-18 тури 

19-27 тури

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2020
Латвія